Марія Хосе Мартінес Санчес і Анабель Медіна Гаррігес були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Того самого тижня Мартінес Санчес грала на турнірі в Скоттсдейлі.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Кріжан і Катарина Среботнік з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Нурія Льягостера Вівес /  Маріам Рамон Клімент

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF tournament profile 

Abierto Mexicano Pegaso 2002
Abierto Mexicano Pegaso